Тролза-5264.05 «Слобода» — городской высокопольный троллейбус большой вместимости завода ЗАО «Тролза». Дальнейшая модернизация модели Тролза-5264.02 «Слобода».

Техническое описание 
Кузов троллейбуса сварной несущий вагонной компоновки. Каркасы боковин, основания, передка и задка выполнены из прямоугольных труб. Каркас крыши — из стального открытого профиля. Борта снаружи облицованы цельнотянутым оцинкованным листом, колесные ниши и подножки изготовлены из коррозионно-стойких материалов. Кабина водителя отделена от салона сплошной перегородкой с сдвижной дверью. По правой стороне кузова расположены две двустворчатые и одна одностворчатая двери, ведущие в пассажирский салон. Наружная облицовка передка и задка из стеклопластика. Устанавливается панорамное лобовое стекло, аналогичное модели Тролза-5265 «Мегаполис». Подвеска передней оси зависимая, пневматическая, с двумя пневмоэлементами рукавного типа, с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами и регулятором положения кузова. Подвеска заднего ведущего моста зависимая, пневматическая с четырьмя пневмоэлементами рукавного типа, с четырьмя телескопическими гидравлическими амортизаторами и двумя регуляторами положения кузова. Пассажирское помещение троллейбуса оборудовано 10 боковыми окнами (5 из них имеют подвижные форточки в верхней части) и 1 задним окном. Стекла боковых и заднего окон закреплены в резиновых профилях. Боковые окна также выполняют функцию запасных аварийных выходов. Лобовое стекло панорамное, трехслойное, вклеено в оконный проем. Боковое окно водителя имеет большую подвижную форточку.

Троллейбус выпускался в комплектации как с РКСУ, так и с ТрСУ и асинхронным двигателем.

Отделение водителя отделено от пассажирского помещения сплошной перегородкой и сообщается с пассажирским помещением специальной дверью в этой перегородке. По правому борту перегородка доходит до промежутка между двумя створками передней двери, образуя дополнительный выход водителю наружу троллейбуса (створка двери водителя открывается отдельно от створки двери пассажирского салона).

Рулевой механизм — с гидравлическим усилителем. Гидронасос с автономным приводом; насос НГР-16.000, привод насоса — электрический с номинальным напряжением 24В. Масляный бачок гидросистемы усилителя руля снабжен сигнализатором снижения уровня масла.

В салоне установлено 26 сидячих мест. По желанию заказчика предусмотрена установка дополнительного места для кондуктора. Также завод-изготовитель готов предложить широкий перечень дополнительных опций, в том числе доработку конструкции троллейбуса под индивидуальные требования заказчика.

История 
Первая машина была доставлена в Дзержинск 31 мая 2009 года в качестве подарка для горожан. После празднования дня города этот троллейбус получил № 079. В 2010 году Дзержинск заказал ещё 3 таких троллейбуса, эти машины получили № 080, 081, 082. 30 декабря 2013 года в Орёл поступили два экземпляра Тролза-5264.05 «Слобода», которые вскоре получили № 1150 и 1151.

С 2009 по 2013 год было выпущено 6 троллейбусов данной модели. Однако имеются сведения, что в конце 2009 года под названием ЗИУ-682Г-016.04 в Рязань была поставлена партия троллейбусов Тролза-5264.05-Слобода, являющиеся модернизированным развитием модели ЗИУ-682.

В 2020 году в депо г. Подольск поступило 5 троллейбусов данной модификации (предположительно с консервации).

29 октября 2021 года один троллейбус был доставлен в город Видное и получил номер 16.

Источники 
 Официальный сайт компании
Портал внешнеэкономической информации
Энциклопедия троллейбусов

Ссылки 
 Описание модели на официальном сайте компании
Общественный транспорт России

Примечания 

Троллейбусы ЗиУ/Тролза